Campionato italiano di pallanuoto femminile
 Campionato italiano di pallanuoto maschile